Севда е остарял турцизъм, срещан като женско лично име. Може да се отнася за някое от следните понятия.

 севда – любов, несподелена любов, любовна мъка, страст (през турски от арабското „сауда“ – черна жлъч, меланхолия)

Хора 
 Севда Ергинджи (р. 1993) –  турска актриса
 Севда Костова (1921-2002) – българска писателка и преводачка
 Севда Севан (1945-2009) – псевдоним на Франсухи Бахчеджян, българска писателка и арменска дипломатка
 Севда Шишманова (р. 1962) – българска журналистка и режисьорка
 Севдалин Маринов (р. 1968) –  български щангист

Производни 
 Севдалина – село в България, област Кърджали, община Кърджали
 Севдалина/Севдалинка, Севдалин – лични имена (женски и мъжко)

В музиката 
 „Севдана гьонул вердим“ (по турски:  Sevdana Gönül Verdim) (Предадох сърцето си на любовта) – песен на Халук Левент и Мурат Куршун
 „Севдана“ – инструментална композиция на Георги Златев-Черкин
 „Севдалинка“ – бошняшка любовна народна песен
 „Севдана“ – музикален албум и песен на Лили Иванова

В литературата 
 Севдалинка – роман от Айше Кулин, издадена през 1999 г.

В киното 
 Севда – героиня от „Време разделно“

Женски имена